Badenia (niem. Baden) – kraina historyczno-geograficzna,
 Margrabstwo Badenii – księstwo niemieckie istniejące w dwóch okresach: 1112–1515 i 1771–1803,
 W 1190 roku rozpoczęło się rozbicie margrabstwa na liczne dzielnice. Ponownego zjednoczenia dokonano w 1771 roku.
 Elektorat Badenii – księstwo niemieckie w latach 1803–1806,
 Wielkie Księstwo Badenii – monarchia istniejąca w latach 1806–1918, od 1871 roku wchodząca w skład Cesarstwa Niemieckiego,
 Republika Badenii – kraj związkowy Republiki Weimarskiej oficjalnie rozwiązany w 1945 roku,
 Badenia – kraj związkowy Niemiec utworzony z południowej części Republiki Badenii, istniejący do 1952 roku,
 Wirtembergia-Badenia – kraj związkowy Niemiec utworzony z północnej części Republiki Badenii, istniejący do 1952 roku,
 Badenia-Wirtembergia – kraj związkowy Niemiec utworzony w 1952 roku.

Zobacz też 
 Baden 
 Baden-Baden  
 władcy Badenii – lista margrabiów, elektorów i wielkich książąt.